Блемерей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Блемерей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези